La Liga Mayor de Lima o conocido como Región IX o Región Metropolitana de Lima de la Copa Perú de 1983 estuvo integrada por equipos de la Capital. El campeón fue el Barcelona de Surquillo que clasificó a la siguiente fase de la Copa Perú de 1983.

Participantes 

  Barcelona de Surquillo - Campeón y promovido a Etapa Nacional de la Copa Perú. 
  Defensor Gondola Laive de ATE
  Esther Grande de Bentín 
  Deportivo Bancoper de San Isidro
  Atlético Defensor Lima
  Tres Reyes Villanueva de Miraflores
 Compañía Peruana de Teléfonos

Referencias 
 Barcelona de Surquillo luego de ser campeón de la Región IX, accede la finalísima de la Copa Perú para pelear por el cupo a primera división. Sin embargo, logró el tercer puesto.

Fútbol en Perú en 1983
Campeonatos de fútbol entre clubes de Perú